Briesemeister ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Briesemeister (* 1934), deutscher Romanist
 Otto Briesemeister (1866–1910), deutscher Arzt und Opernsänger (Tenor)

Siehe auch
 Briesemeister Peak, Berg in der Antarktis